Facelift – album degli Alice in Chains
Facelift – serie televisiva neozelandese
Facelift – in ambito automobilistico è un termine usato per definire un parziale restyling di un modello